B2A steht für:
 Business-to-Administration, die Kommunikationsbeziehungen zwischen Unternehmen und Behörden

B 2a steht für:
 Bundesstraße 2a, eine ehemals geplante Bundesstraße in Deutschland

B2A